Пальчинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Пальчинцы — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Пальчинцы — село в Подволочисском районе Тернопольской области.